Ханское озеро:

 Ханское озеро — в Краснодарском крае, в Ейском районе.
 Ханское озеро — в Чукотском автономном округе, в Анадырском районе.

См. также 
 Ханский дворец

Примечания